Vingt-Deux-Septembre ou XXII-septembre ou 22-Septembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

 22 septembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Arts et lettres 

 Le  est une chanson, écrite par Georges Brassens.
 , dans la trilogie Le Seigneur des anneaux, est la date de naissance commune à Frodon et Bilbon. Au début du premier livre, La communauté de l'anneau, Bilbon Sacquet fête ses 111 ans et Frodon Sacquet fête ses 33 ans, l'âge ou l'on devient majeur chez les hobbits (semi-hommes).
   dans la série Lost, est la date où l'Océanic 815 s'écrase sur l'île en 2004.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,

 Le  : début, sans proclamation officielle, de la Première République, rappelé notamment à :
 Limoux, dans l'Aude ;
 Grenade, dans la Haute-Garonne ;
 Béziers et Cazouls-lès-Béziers, dans l'Hérault ;
 Valenciennes, dans le Nord ;
 Castelsarrasin et Montauban, en Tarn-et-Garonne ;
 Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine.
 Le , vers le début de la première Guerre mondiale : 
 Bataille avec bombardement par un cuirassé allemand sur Papeete, en Polynésie française. 
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Libération d'Arches et d'Archettes, dans les Vosges, par les troupes américaines.

En Haïti,
 Le  : l'Élection présidentielle haïtienne de 1957 amène François Duvalier au pouvoir ; événement rappelé notamment à la capitale :
 Port-au-Prince, dans le département de l'Ouest.

Au Mali,
 Le  : indépendance de la République du Mali, qui se sépare de la Fédération du Mali  ; événement rappelé notamment à :
 Kayes, dans la région du même nom.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies « Vingt-Deux-Septembre » et « XXII-Septembre »

Graphie « 22-Septembre »

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 22 de Septiembre » ou « Veintidos de Septiembre »

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
22